Гран-при Малайзии 1999 года — пятнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1999 года. Прошёл на автодроме Сепанг, в Куала-Лумпуре, Малайзия. Соревнования состоялись 17 октября 1999 года.

Квалификация 
Оправляясь после травмы, полученной на Гран-при Великобритании, Михаэль Шумахер пропустил 6 гонок и утратил шансы на чемпионский титул. Основными претендентами оставались его напарник Эдди Ирвайн и гонщик Макларен Мика Хаккинен.

Шумахер выиграл квалификацию с почти секундным преимуществом, подтвердив выздоровление, и пообещал, что поможет команде и своему напарнику в борьбе за чемпионат.

Гонка 
После старта позиции в лидирующей группе сохранились. Стартовавший с поула Михаэль Шумахер начал быстро отрываться от соперников, следом за ним Эдди Ирвайн и Дэвид Култхард ехали в одном темпе, стартовавший на жёстком типе резины Мика Хаккинен отстал и его начал атаковать Stewart Рубенса Баррикелло, обогнавший на старте своего напарника Джонни Херберта.

За 3 круга Шумахер оторвался от Ирвайна более, чем на 2 секунды, однако на четвёртом круге (видимо, по команде из боксов) немец замедлился и пропустил вперёд борющегося за титул напарника, сам при этом начал сдерживать Макларены Култхарда и Хаккинена. Однако удержать Култхарда ему не удалось — шотландец, славящийся в паддоке консервативным стилем пилотажа, неожиданно жёстко атаковал и прошёл немца в одном из медленных поворотов. Ошарашенный такой наглостью Шумахер чуть было не пропустил и Хаккинена, однако взял себя в руки и продолжил выполнять командную задачу: сдерживать остававшийся позади McLaren второго претендента на титул.

На 15-м круге сошёл Дэвид Култхард — на машине шотландца отказал топливный насос. Преимущество оказалось на стороне гонщиков Феррари.

После первой волны пит-стопов позиции в лидирующей группе сохранились: Ирвайн первый, за ним Шумахер и Хаккинен.
Предполагалось, что Хаккинен выбрал тактику одного пит-стопа, а Ирвайн — двух, поэтому задачей Шумахера было сдержать Хаккинена настолько, чтобы Ирвайн смог удержать лидерство после своего второго пит-стопа. На 41-м круге Ирвайн заехал на пит-лейн, выигрывая у Шумахера 18 секунд, однако этого запаса не хватило — Эдди вернулся на трассу только третьим.

Казалось бы, ситуация стабилизировалась до финиша, остался лишь вопрос, будет ли Шумахер останавливаться во второй раз. Однако внезапно на 47-м круге в боксы поехал Хаккинен. Механики сработали не слишком оперативно, Мика потерял на пит-стопе лишнюю секунду и выехал аж на четвёртой позиции, пропустив не только две Феррари, но и Stewart Джонни Херберта.

Херберт сопротивлялся изо всех сил и даже проехал лучший для себя круг, но сдержать натиск финна британцу не удалось, и на предпоследнем круге Хаккинен вышел на третью позицию.

А за два круга до этого, на 53-м круге Шумахер, уже во второй раз за гонку, пропустил вперёд Ирвайна, беспрекословно следуя командной тактике Феррари.

Эдди Ирвайн выиграл гонку, стабильно поддерживая неплохой темп на дистанции, но решающую роль в этой победе сыграл Михаэль Шумахер, блестяще выполнив командную задачу.

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:40,267
 После окончания Гран-при техническая комиссия FIA проверила машины команды Феррари и обнаружила несоответствие дефлекторов техническому регламенту. После совещания специальной комиссии, включающей в себя технических экспертов, представителей Феррари и судей было принято решение лишить команду набранных очков. Феррари согласилась с претензиями стюардов, но подала апелляцию, и через четыре дня, 22 октября Международный Апелляционный суд аннулировал решение FIA, вернув команде и гонщикам заработанные очки.
 Последняя победа в карьере Эдди Ирвайна.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Малайзии